Села:
 Клименки — Полтавська область, Полтавський район, Мачухівська сільська громада
 Клименки — Полтавська область, Полтавський район, Опішнянська селищна громада (до 2020 — Зіньківський район)